Blasche ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Blasche (1718–1792), deutscher lutherischer Theologe
 Bernhard Heinrich Blasche (1766–1832), deutscher Pädagoge, Sohn des Ersteren
 Georg Adolph Blasche (1758–1832), deutscher Mathematiker, Sohn des Ersteren
 Gerhard Blasche (1929–2017), künstlerischer Theaterdirektor, Ehrenmitglied des Burgtheaters
 Siegfried Blasche (* 1939), deutscher Philosoph